Бас Дост (; род. 31 мая 1989, Девентер, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Утрехт». Выступал за сборную Нидерландов.

Клубная карьера

Ранние годы 
Бас Дост начал играть в футбол в детской команде клуба «Германикюс». Спустя несколько сезонов он перешёл в академию «Эммена», выступавшего на тот момент в Первом дивизионе Нидерландов.

«Эммен» 
Дост сумел проявить себя в академии и перед началом сезона 2007/08 подписал с «Эмменом» профессиональный контракт. Он начал сезон в качестве игрока запаса, но постепенно стал выходить на поле всё чаще и чаще. В зимнее трансферное окно он был близок к переходу в финский клуб РоПС (это было связано с тем, что бывший технический директор «Эммена» Том Сенфье вошёл в тренерский штаб финской команды), но сделка не состоялась. Первый гол за «Эммен» Дост забил в матче Первого дивизиона против «Фортуны Ситтард» 8 февраля 2008 года. Позднее он также отметился хет-триком в местном дерби с «Вендамом», в котором «Эммен» победил со счётом 3:2.

«Хераклес» 
Летом 2008 года Дост перешёл в клуб Высшего дивизиона Нидерландов «Хераклес» за сумму в 300 тысяч евро. В сезоне 2009/10 он забил 14 голов в 34 матчах, чем привлёк внимание больших клубов. Интерес к нападающему проявляли «Аякс» и «Твенте». В итоге Дост, по совету своего агента Сринджоя вон Чакраварти, перешёл в «Херенвен».

«Херенвен» 
Дост подписал с клубом контракт, рассчитанный на пять лет, 18 мая 2010 года, при этом сумма трансфера составила 3,1 миллиона евро. Нападающий дебютировал за новую команду 7 августа в матче с ПСВ, завершившегося поражением «Херенвена» со счётом 1:3. Через две недели, 21 августа, он отметился двумя голами в ворота НАК. К концу сезона 2010/11 Дост имел на счету 13 голов в 32 матчах. В сезоне 2011/12 он сделал хет-трик в матче против «АДО Ден Хааг», а также забил все пять голов своей команды в выездном матче против «Эксельсиора» 10 декабря. По окончании сезона Дост с 32 голами на счету завоевал титул лучшего бомбардира Высшего дивизиона.

«Вольфсбург» 
1 июня 2012 года было объявлено, что Дост переходит в немецкий клуб «Вольфсбург». Нападающий подписал контракт, рассчитанный на 5 лет.

«Спортинг» (Лиссабон) 
28 августа 2016 года пресса объявила, что Бас Дост перешёл в лиссабонский «Спортинг». Нидерландский форвард поставил подпись под 4-летним соглашением с «зелёно-белыми». Сумма трансфера, по сообщениям немецкой прессы, составила около 12 млн евро.

12 июня 2018 года разорвал контракт с клубом.

21 июля 2018 подписал новый контракт со «Спортингом».  В сезоне 2019/20 Бас Дост перешёл в немецкий «Айнтрахт», подписав с клубом контракт до 30 июня 2022 года.

«Утрехт» 
Летом 2022 года перешёл в нидерландский «Утрехт», подписав с клубом контракт на один сезон.

Карьера в сборной

Матчи Доста за сборную Нидерландов 

Итого: 18 матчей / 1 гол; 9 побед, 4 ничьих, 5 поражений

Достижения

Командные достижения 
«Вольфсбург»
 Обладатель Кубка Германии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии: 2015
«Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19
 Обладатель Кубок португальской лиги (2): 2017/18, 2018/19
«Брюгге»
 Чемпион Бельгии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2021

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Высшего дивизиона Нидерландов: 2011/12
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии: 2016/17

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eintracht.de

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Утрехт»